Shiping Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shiping (socken i Kina, Zhejiang), 
 Shiping (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar